Austria:
 Gschwent - część gminy (Ortsteil) gminy Pfaffenhofen w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Zobacz też:
 Gschwand
 Gschwend
 Gschwendt